Sender Flensburg-Jürgensby steht für:

 Sender Flensburg-Jürgensby, früherer Name für den Sender Flensburg
 Sender Flensburg-Jürgensby, Stadtbezirk von Flensburg-Jürgensby, siehe Jürgensby #Sender Flensburg-Jürgensby